Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden.

Qualifikation 

Als amtierender Weltmeister musste sich die deutsche Mannschaft nicht für das Endturnier der besten Mannschaften der Welt qualifizieren.

Deutsches Aufgebot 

Anmerkung: Die vier mit einem * gekennzeichneten Spieler reisten nicht mit nach Schweden, sondern standen „auf Abruf“ bereit.

Deutsche Spiele

Weblinks 

1958
Deutschland